Carská rodina může odkazovat na: 
ruskou carskou rodinu – některá ze tří dynastií vládnoucích na ruském carském trůnu
bulharskou carskou rodinu – rodina Koháryů sasko-kobursko-gothajské panovnické dynastie, jejímž současným hlavním představitelem je Simeon II.